Der Rajon Perwomajske (; , ) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 40.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 1474 km². Zu ihm gehören eine Siedlung städtischen Typs, 39 Dörfer sowie zwei Siedlungen, die in 16 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im Nordwesten der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Norden an den Rajon Krasnoperekopsk, im Nordosten an den Rajon Dschankoj, im Südosten an den Rajon Krasnohwardijske, im Süden an den Rajon Saky und im Westen an den Rajon Rosdolne.

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Perwomajske